Э́рих Ха́бицль (; 9 октября 1923, Вена — 26 сентября 2007, там же) — австрийский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок австрийского клуба «Адмира». Участник Олимпийских игр 1948 года.

Клубная карьера 
В сезоне 1947/48 «Адмира», квалифицируясь в Кубок Австрии, дошла до финала Кубка Вены, в котором, однако, проиграла венской «Аустрии» со счётом 1:2. Единственный гол команды забил Хабицль. Через два месяца он впервые получил вызов в национальную сборную.

С результатом 23 гола в 18 матчах он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а его команда заняла третье место в таблице. В 1954 году Хабицль согласился на переход в «Ланс», где играл вместе с известными футболистами, такими как Лукас Ауредник, Марьян Висньески и Ксерсес Луи. В течение двух сезонов он забил 22 гола и помог команде занять второе место в чемпионате 1955/56, что являлось наилучшим достижением клуба на тот момент.

Проведя следующий сезон в другом французском клубе «Нант», Хабицль вернулся в «Адмиру», за которую выступал до 1960 года. Всего в чемпионате Австрии он забил за венский клуб 165 голов в 232 матчах и до сих пор считается одним из лучших игроков в его истории.

Эрих Хабицль скончался в 2007 году в возрасте 83 лет. Похоронен в Вене на кладбище Едлезе.

Выступления за сборную 
Хабицль дебютировал за национальную сборную 11 июля 1948 года в товарищеском матче против Швеции. Он забил дважды, хотя его команда в итоге проиграла со счётом 2:3. В августе того же года Хабицль принял участие в Олимпийских играх, первом крупном соревновании сборных после окончания Второй мировой войны. Однако австрийцы вылетели в первом же раунде, вновь проиграв Швеции, на этот раз со счётом 0:3.

3 апреля 1949 года Хабицль провёл свой самый известный матч за сборную. В выездной игре 6-го тура Кубка Центральной Европы против сборной Швейцарии он сделал дубль, обеспечив победу австрийцев со счётом 2:1. Он продолжал выступать за сборную до 1951 года.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1949
 Лучший бомбардир в истории второй сборной Австрии: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Нант»